La sigla UB puede referirse a:

 La Universidad de Barcelona, en Barcelona, (España).
 La Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, (Argentina).
 La Universidad Bolivariana de Chile, en Chile.
 United Biscuits, una multinacional británica del campo de la alimentación.
 El HMS Seal (N37), un buque británico capturado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.

Otros 
 Ub: Una localidad de Serbia.

Siglas